L'édition 1995 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP World Series. Thomas Muster remporte l'épreuve en simple, Bill Behrens et Matt Lucena celle en double.

Faits notables 
 Thomas Muster remporte le tournoi pour la deuxième année consécutive, également son septième titre de l'année. Il est d'ailleurs invaincu depuis le début de l'année sur cette surface, sa dernière défaite remontant à  contre Renzo Furlan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 1995 de l'ATP
 Tournois ATP World Series

Liens externes

Navigation 

ATP 1995
Sport en Autriche en 1995
Tennis masculin en 1995
Tennis en juin 1995